Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 20 апреля 2013 года в Азиаго (Италия) и Тыхы (Польша). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2014 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2014 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. Сборная Республики Корея пришла из второго дивизиона, сборная Дании пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года

Главные судьи
  Влодзимеж Марчук
  Девин Пиккотт
  Дин Смит
  Даниэль Вирт

Линейные судьи
  Кристиан Кристели
  Симон Мишиатти
  Сюнсюке Исикава
  Марк Иверт
  Йос Корте
  Мартин Шмайвилдо
  Йозеф Тврдон

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года

Главные судьи
  Ян Андерсен
  Петтер Хегле
  Маркус Линде
  Владимир Пешина

Линейные судьи
  Мортен Агерфорт
  Ян Фуре
  Артур Гылинский
  Славомир Чахниевиц
  Кейрон О’Халлоран
  Ботонд Редаи
  Грегор Ройко

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Георг Сёренсен
 Защитник:  Андреас Клавестад
 Нападающий:  Маркус Сёберг

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Александр Кудрявцев
  Георг Сёренсен
  Пьер Кринон
  Даниэл Моранделл
  Маркус Сёберг
  Миха Логар

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведенных игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Сергей Писаренко
 Защитник:  Юрий Сергиенко
 Нападающий:  Юри Тэрао

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Марсель Виттинг
  Кента Аики
  Сео Кёньюн
  Никита Михайлис
  Ремигиуш Газда
  Сергей Писаренко

Примечания

Ссылки 
 
 

Апрель 2013 года
Спорт в Польше в 2013 году
Спорт в Италии в 2013 году
Ю*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Международные спортивные соревнования в Азиаго